Yiwu (义乌) est une ville de la province du Zhejiang en Chine ;
 Le xian de Yiwu (伊吾) est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine.
Le Yiwu (cheval) est une race de chevaux originaire de ce Xian

Homonymie de toponyme